Richard Gasquet era il detentore del titolo da due anni, ma è stato sconfitto in finale da Alexander Zverev con il punteggio di 7-64, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Richard Gasquet (finale)
  Alexander Zverev (campione)

 Feliciano López (secondo turno)
 Miša Zverev (primo turno)
 Marcel Granollers (primo turno)
 Fernando Verdasco (secondo turno)

Wildcard 

  Quentin Halys (primo turno)
  Feliciano López (secondo turno)

 Alexander Zverev (campione)

Qualificati 

  Julien Benneteau (primo turno)
  Kenny de Schepper (quarti di finale)

 Calvin Hemery (primo turno)
 Tristan Lamasine (primo turno)

Lucky loser 

  Grégoire Barrère (primo turno)

 Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2017